Списъкът с активни военни конфликти изброява конфликти, които са се разразили в световен мащаб и все още продължават да водят до насилие. Разделен е на 4 части според броя на смъртните случаи.

Над 10 000 смъртни случая

1000 – 9999 смъртни случая

100 – 999 смъртни случая

Под 100 смъртни случая

Вижте също 
 Списък на терористичните организации
 Списък на терористични атаки
 Списък на войните

Източници